Шлычко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Шлычков, Валерий Иванович (1937—2014) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан І созыва.
 Шлычков, Владимир Константинович (1914 — ?) — советский футболист.
 Шлычков, Леонид Алексеевич (1938—1997) — ивановский краевед.
 Шлычков, Сергей Владимирович — белорусский государственный деятель, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь с 2021 года.